Voigt es un apellido de origen alemán.
Puede referirse a:

 Georg Voigt, historiador.
 Jens Voigt, ciclista.
 Udo Voigt, político y militar.
 Woldemar Voigt, físico.

Abreviaturas de botánicos 
Alf.Voigt - (Julius) Alfred Voigt 1864-1935.
Alb.Voigt - Albert Voigt 1858-
F.Voigt - Friedrich Siegmund Voigt 1781-1850.
Voigt - Joachim Otto Voigt 1798-1843.
K.Voigt - Kerstin Voigt fl. 2009
M.Voigt - Manfred Voigt
Max Voigt - Max Voigt 1888-
Alw.Voigt - W.E.Alwin Voigt 1852-c.1927